Pievesi – abitanti di Bogliasco Pieve
Pievesi – abitanti di Città della Pieve
Pievesi – abitanti di Pieve Albignola
Pievesi – abitanti di Pieve Caina
Pievesi – abitanti di Pieve Emanuele
Pievesi – abitanti di Pieve Fissiraga
Pievesi – abitanti di Pieve Ligure
Pievesi – abitanti di Pieve Porto Morone
Pievesi – abitanti di Pieve San Giacomo
Pievesi – abitanti di Pieve Tesino
Pievesi – abitanti di Pieve Vergonte
Pievesi – abitanti di Pieve del Cairo
Pievesi – abitanti di Pieve di Cento
Pievesi – abitanti di Pieve di Coriano
Pievesi – abitanti di Pieve di Teco